VPE peut faire référence à :
 Vice-président étudiant.
 Volume de Protection Environnemental : olume d'espace aérien dans lequel les avions sont contenus au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle. Cette mesure a été mise en place par la DGAC à la demande de l'ACNUSA. Son non-respect est passible de sanctions.
 « Vol par effraction » : jargon policier.
 « Vice-président chargé de la fonction Enfants » : dans le jargon judiciaire français.
 Vasúti Pályakapacitás-elosztó (VPE) : Bureau de répartition des capacités ferroviaires de Hongrie

Notes et références